Ibănești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ibănești (Botoșani)
 Ibănești (Mureș)
 Ibănești (Vaslui)